Gorica je hojně užívané zeměpisné označení v zemích bývalé Jugoslávie. Znamená "malá hora" (českým ekvivalent je Hořice) a může znamenat:

Itálie
Gorizia – italské město, ve slovinštině nazývané Gorica, česky někdy Gorice

Chorvatsko
Velika Gorica – město nacházející se jihovýchodně od Záhřebu, největší město Záhřebské župy
Marija Gorica – opčina v Záhřebské župě
Gorica (Barban) – bývalá vesnice v opčině Barban v Istrijské župě, dnes součást nové vesnice Sutivanac
Gorica (Duga Resa) – vesnice v Karlovacké župě, součást města Duga Resa
Gorica (Pag) – vesnice na ostrově Pag, součást města Pag
Gorica (Rasinja) – vesnice v Koprivnicko-križevecké župě, součást opčiny Rasinja
Gorica (Sukošan) – vesnice v Zadarské župě, součást opčiny Sukošan
Gorica Jamnička – vesnice v Záhřebské župě, součást opčiny Pisarovina
Gorica Lipnička – vesnice v Karlovacké župě, součást opčiny Ribnik
Gorica Miholečka – vesnice v Koprivnicko-križevecké župě, součást opčiny Sveti Petar Orehovec
Gorica Skradska – vesnice v Přímořsko-gorskokotarské župě, součást opčiny Skrad
Gorica Svetojanska – vesnice v Záhřebské župě, součást města Jastrebarsko
Gorica Valpovačka – vesnice v Osijecko-baranjské župě, součást města Belišće
Banska Gorica – vesnice v Krapinsko-zagorské župě, součást opčiny Tuhelj
Bijela Gorica – vesnice v Záhřebské župě, součást opčiny Marija Gorica
Kamena Gorica – vesnice ve Varaždinské župě, součást města Novi Marof
Knez Gorica – vesnice v Karlovacké župě, součást města Karlovac
Kurpezova Gorica – vesnice v Záhřebské župě, součást opčiny Krašić
Lisičina Gorica – vesnice v Karlovacké župě, součást opčiny Bosiljevo
Mala Gorica (čtvrť) – čtvrť města Velika Gorica
Mala Gorica (Petrinja) – vesnice v Sisacko-moslavinské župě, součást města Petrinja
Mala Gorica (Sveta Nedelja) – vesnice v Sisacko-moslavinské župě, součást města Sveta Nedelja
Orehova Gorica – vesnice v Krapinsko-zagorské župě, součást opčiny Gornja Stubica
Pasanska Gorica – vesnice v Krapinsko-zagorské župě, součást opčiny Gornja Stubica
Radina Gorica – vesnice v Záhřebské župě, součást opčiny Krašić
Vrhova Gorica – vesnice v Karlovacké župě, součást opčiny Bosiljevo
Vukova Gorica – vesnice v Karlovacké župě, součást opčiny Netretić

Bosna a Hercegovina
Gorica (Čapljina) – vesnice, součást města Čapljina
Gorica (Grude) – vesnice, součást města Grude
Gorica (Konjic) – vesnice, součást města Konjic
Gorica (Prozor) – vesnice, součást města Prozor
Gorica (Sarajevo) – čtvrť v Sarajevu, součást opčiny Centar
Gorica (Šipovo) – vesnice, součást města Šipovo
Gorica (Zenica) – vesnice, součást města Zenica

Černá Hora
Gorica (Danilovgrad) – vesnice, součást města Danilovgrad
Gorica (vrchol) – vrchol v Podgorici, hlavním městě Černé Hory

Slovinsko
Nova Gorica – město, středisko Gorického regionu
Občina Ivančna Gorica – občina ve Středoslovinském regionu
Ivančna Gorica – stejnojmenné správní středisko této opčiny
Gorica (Črnomelj) – vesnice, součást občiny města Črnomelj
Gorica (Krško) – vesnice, součást občiny města Krško
Gorica (Moravče) – vesnice, součást občiny Moravče
Gorica (Puconci) – vesnice, součást občiny Puconci
Gorica (Radovljica) – vesnice, součást občiny města Radovljica
Gorica na Medvedjeku – vesnice, součást občiny města Trebnje
Gorica pri Dobjem – vesnice, součást občiny Dobje
Gorica pri Oplotnici – vesnice, součást občiny Oplotnica
Gorica pri Raztezu – vesnice, součást občiny města Krško
Gorica pri Slivnici – vesnice, součást občiny města Šentjur
Gorica pri Šmartnem – vesnice, součást občiny města Celje
Kamna Gorica – vesnice, součást občiny města Radovljica
Obla Gorica – vesnice, součást občiny Šmartno pri Litiji
Obla Gorica – vesnice, součást občiny Škofljica
Sinja Gorica – vesnice, součást občiny města Vrhnika
Spodnja Gorica – vesnice, součást občiny Rače-Fram
Trebnja Gorica – vesnice, součást občiny Ivančna Gorica
Vinska Gorica – vesnice, součást občiny Dobrna
Zaloška Gorica – vesnice, součást občiny města Žalec
Zgornja Gorica – vesnice, součást občiny Rače-Fram

Související rozcestníky
Gorice (rozcestník)
Hořice (rozcestník)